Фиест или Тиест () — в древнегреческой мифологии сын Пелопа и Гипподамии, брат Атрея, отец Эгисфа. Упомянут в «Илиаде» как получивший скипетр от Атрея (II 106), а также в «Одиссее» упомянута его область (IV 517). Мифы о Фиесте могут считаться самыми жуткими во всей греческой мифологии, превосходя даже мифы об Эдипе. Им была посвящена несохранившаяся драматическая трилогия Софокла.

Атрей и Фиест 
Род Пелопа был некогда проклят Миртилом, возничим царя Эномая, которого предательски убил Пелоп. С тех пор род Пелопа был обречён на злодеяния и гибель. Гермес наслал на братьев вражду.

Царь Микен Сфенел дал Фиесту во владение Мидею.

Фиест постоянно боролся с братом за трон в Микенах. С помощью жены Атрея Аэропы, ставшей его любовницей, он выкрал у брата руно золотого ягнёнка, который родился в стадах Атрея. Похитил он его, потому как боги сказали когда-то: «властвовать над Микенами будет тот, кому принадлежит златорунный овен».

Но Зевс прогневался на Фиеста за такой нечестивый поступок. Небесными знамениями (солнце изменило свой путь по небу) он дал понять народу Микен, что овен достался Фиесту нечестным путем, и народ отказался признать его правителем. Фиест позже был изгнан Атреем по знаку Гелиоса.

По рационалистическому толкованию, открыл в небесах созвездие Овна, состязаясь с братом в мудрости.

Чтобы отомстить, Фиест выкрал сына Атрея — Плисфена, и воспитал его как родного, вселив ненависть к Атрею. Он хотел использовать юношу так, чтобы тот убил отца, но Плисфен сам пал от руки Атрея. Когда Атрей узнал, кем был убитый, то решил отплатить Фиесту. Он убил его сыновей, а из их мяса велел приготовить жаркое, которое подал на стол, пригласив Фиеста погостить, и Фиест ел мясо своих детей. Даже боги содрогнулись от такого злодеяния, а Фиест, узнав, кого он ел, в ужасе убежал в пустыни и долго скрывался там. Позже его приютил царь Эпира — Феспрот.

Съеденных сыновей упоминает Кассандра. Сыновей (съеденных им) звали Аглай, Каллилеонт и Орхомен; либо Тантал и Плисфен (у Сенеки третий не назван по имени).

Боги же наслали неурожай на Микены, чтобы наказать Атрея, и народ погибал от голода. Тогда Атрей спросил оракула, как остановить бедствие, и оракул ответил, что пока Фиест не вернется в Микены, там не будет спокойствия. Долго искал Атрей своего брата, но нашёл лишь его сына Эгисфа и, забрав во дворец, воспитал как родного.

Фиест и Эгисф 
Фиесту было предсказано, что сын, которого ему родит его дочь, отомстит за него брату. Он бежал к царю Феспроту, а затем в Сикион. Там скрывалась его дочь, которую он изнасиловал.

Через много лет сыновья Атрея Менелай и Агамемнон случайно узнали, где скрывается Фиест, и вернули его в Микены. Атрей бросил его в темницу и послал Эгисфа убить родного отца. Фиест сразу узнал сына и рассказал ему, кто он. Тут же в темнице они составили план, как убить Атрея. Эгисф вернулся во дворец и сказал Атрею, что убил Фиеста. Тот поспешил на берег моря вознести дары богам, и там же Эгисф убил его, вонзив ему меч в спину.

Эгисф освободил Фиеста, и они захватили власть над городом. Сыновья Атрея, Менелай и Агамемнон, были вынуждены спасаться бегством. Царь Спарты Тиндарей дал им защиту и выдал за них своих дочерей: прекрасную Елену за Менелая, а Клитемнестру за Агамемнона. Некоторое время спустя Агамемнон вернулся в Микены, убил Фиеста и стал править там, где правил некогда его отец. Менелай же после смерти Тиндарея стал царем Спарты.

По другому рассказу, Тиндарей вернул на родину Агамемнона и Менелая. Фиест спасся, прибегнув к алтарю Геры, принёс клятву и поселился в Киферии. Могилу его показывали по дороге из Аргоса в Микены, на ней стоял мраморный баран.

Родословная 

</center>

Образ в искусстве 
Действующее лицо трагедий Софокла («Атрей, или Микенянки», «Фиест первый», «Фиест», «Фиест в Сикионе», фр.247-260 Радт), трагедий Еврипида «Критянки» и «Фиест», трагедий Каркина Младшего, Агафона, Диогена, Клеофонта, Херемона, Аполлодора из Тарса, Пакувия, Энния, Вария и Сенеки «Фиест», комедии Аристофана «Фиест» (?). В трагедии Сенеки «Агамемнон» появляется его тень.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Арголиды
Цари Микен